Лига справедливости против Юных Титанов — мультипликационный фильм, выпущенный сразу на видео и основанный на комиксах о супергероях DC Comics. Является двадцать пятым в линейке оригинальных анимационных фильмов вселенной DC (предыдущий — «Бэтмен: Дурная кровь», следующий — «Бэтмен: Убийственная шутка»). Премьера фильма состоялась 26 марта 2016 года. Фильм получил рейтинг PG-13.

Сюжет 
Лига справедливости побеждает , возглавляемый Лексом Лютором. Погодный волшебник, одержимый приспешниками демона Тригона, спасается бегством. Несмотря на запрет своего отца, Дэмиен Уэйн в костюме Робина пытается задержать волшебника, но терпит неудачу. Покинув тело волшебника, приспешник Тригона вселяется в Супермена.

Чтобы научить сына работать в команде, Бэтмен отправляет Робина к Юным Титанам. Дэмиен знакомится с лидером Титанов Старфаер, которая является девушкой Найтвинга, и другими членами команды — Рэйвен, Бистбоем и Синим Жуком. Робин конфликтует с Титанами. Чтобы развлечься, юные герои отправляются на карнавал.

Супермен побеждает Атомного Черепа и пытается завладеть разумом Чудо-женщины и Бэтмена, но тот использует для защиты криптонит.

Тем временем Рейвен встречает демонов, которые хотят вернуть её Тригону. С помощью других Титанов она противостоит демоническим эмиссарам. Затем Рэйвен рассказывает, что является дочерью Тригона и после победы над ним заключила его дух в кристалл. Члены Лиги справедливости находят Рэйвен и собираются забрать её. Внезапно демоны вселяются в Киборга, Флэша и Чудо-женщину. Бэтмен успевает ввести в себя токсин, не позволяя завладеть своим разумом.

Одержимые члены Лиги справедливости побеждают Юных Титанов и забирают Рэйвен. Синий Жук освобождает Киборга от контроля Тригона. Робин, который прикрепил жучок к каждому Титану, находит Рэйвен на Ближнем Востоке, где она должна открыть портал и освободить Тригона. Пройдя через портал, открытый Киборгом, Робин воздействует на Супермена криптонитом, чтобы освободить его от контроля Тригона, а тот освобождает Флэша и Чудо-женщину. Титаны спасают Рэйвен, но Тригон успевает возвратиться к своей физической форме.

Пока большая часть Лиги справедливости сражается с Тригоном, Титаны и Киборг телепортируются в ад, где Робину приходится сражаться со своим дедушкой Ра’с аль Гулом, который стал слугой Тригона. После победы над Ра’с аль Гулом Рэйвен использует свою магию и телепатическую связь с Тригоном, чтобы повторно посадить его в осколок разбитого кристалла.

Вернувшись в , Робин и Киборг объявляют о своём желании стать Юными Титанами.

Интересные факты 
 Первое появление Юных Титанов в Анимационной Вселенной DC.

Саундтрек 
 Crazzee Boi (автор и исполнитель Sara Choi)
 Down To Nothing (автор и исполнитель Siddhartha Menon)

Роли озвучивали 
 Дэмиан Уэйн/Робин — Стюарт Аллан
 Супермен — Джерри О’Коннелл
 Синий Жук — Джейк Т. Остин
 Флэш — Кристофер Горэм
 Чудо-женщина — Розарио Доусон
 Бэтмен — Джейсон О’Мара
 Киборг — Шемар Мур
 Рэйвен — Таисса Фармига
 Найтвинг — Шон Махер
 Бистбой — Брэндон Су Ху
 Старфаер — Кэри Уолгрен
 Тригон — Джон Бернтал
 Лекс Лютор — Стивен Блум
 Ра’с аль Гул — Терренс «Т.К.» Карсон
 Погодный волшебник, Соломон Гранди, Атомный Череп — Рик Д. Вассерман

Номинации 
 В 2017 году на премии «Behind the Voice Actors Awards» Кэри Уолгрен за озвучивание Старфаер была номинирована в категории «Лучшая актриса озвучивания».

Примечания

Ссылки 
 
 http://www.the-numbers.com/movie/Justice-League-vs-Teen-Titans#tab=summary
 https://web.archive.org/web/20170716111256/http://nerdist.com/review-justice-league-vs-teen-titans/
 http://variety.com/2016/tv/reviews/justice-league-vs-teen-titans-bluray-review-batman-warner-bros-animation-dc-entertainment-1201740178/
 http://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/teen-titans-judas-contract-movie-sets-voice-cast-965621

Мультфильмы США 2016 года
Рисованные мультфильмы США
Мультфильмы о Бэтмене
Мультфильмы о Супермене
Оригинальные мультфильмы вселенной DC
Фильмы о Лиге Справедливости